Boudewijnbrug (Antwerpen)
Boudewijnbrug (Brugge)